Vilas, municipalité de l'l'État américain du Wisconsin ;
 Vilas, municipalité de l'État américain du Dakota du Sud ;
 Comté de Vilas, comté de l'État américain du Wisconsin.

 Guillermo Vilas (1952), joueur de tennis argentin.
 Manuel Vilas (1962), écrivain espagnol
 William F. Vilas (1840-1908), homme politique américain.